Héctor Maya puede referirse a:

 Héctor Domingo Maya (1913-1985), político argentino, gobernador de la provincia de Entre Ríos;
 Héctor María Maya (1945- ), político argentino, hijo del anterior, diputado y senador nacional.